Hardeck bezeichnet:
 Burg Hardeck, Baden-Württemberg
 Burgruine Hardeck, in der Nähe von Büdingen, Hessen
 Schloss Hardeck, in der Oberpfalz, Bayern
 Möbel Hardeck, ein Einrichtungshaus in Bochum
 Hardeck (Bad Neualbenreuth), Ortsteil des Marktes Bad Neualbenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

Hardeck ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Hardeck (* 1958), deutscher Religions- und Kulturwissenschaftler, Staatssekretär

Siehe auch:
 Hardegg
 Harteck